Esistono più comuni francesi con questo nome

Autheuil – Eure-et-Loir
Autheuil – Orne